Zoltán Soós poate fi:

  (1902–1992), campion olimpic
  (1935–2015), poet
 Zoltán Soós  (1974–), istoric, arheolog, primarul municipiului Târgu Mureș

<!-- 

// Început comentariu lung //

Acesta este un comentariu lung, neafișat în pagină.
A fost plasat intenționat cu ajutorul unui robot în paginile de dezambiguizare care sunt foarte scurte, cu scopul de a împiedica apariția lor în pagina de serviciu „Special:Pagini_scurte” (https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:Pagini_scurte).

Adăugarea unui astfel de comentariu lung în paginile foarte scurte de dezambiguizare facilitează procesul de monitorizare, verificare și întreținere a articolelor foarte scurte care s-au rătăcit printre sute și mii de pagini de dezambiguizare la fel de scurte.